skrót do Niezależna Telewizja Lokalna,
 NTL (system kodowania) – system kodowania w telewizji cyfrowej.